Judyta Przemyślidka (ur. 1056/1058, zm. 1086) – córka króla Czech Wratysława II, żona księcia Polski Władysława I Hermana
 Judyta Przemyślidka (zm. 1108) – córka króla Czech Wratysława II, żona Wiprechta z Grójca
 Judyta Przemyślidka (zm. 1230) – córka króla Czech Przemysła Ottokara I, żona księcia Karyntii Bernarda